Die Internazionali Femminili di Palermo 2008 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Juli 2008 statt.

Im Einzel gewann Sara Errani gegen Marija Korytzewa mit 6:2 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Sara Errani / Nuria Llagostera Vives mit 2:6, 7:61 und 10:4 gegen Alla Kudrjawzewa / Anastassija Pawljutschenkowa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Palermo